Türkiye 1. Ligi 1984/85 was het zevenentwintigste seizoen van de Süper Lig.

Kort overzicht van het seizoen
Fenerbahçe SK veroverde z'n elfde landstitel, op dat moment vijf stuks meer dan Galatasaray SK en Trabzonspor en zelfs zeven meer dan Beşiktaş JK. Galatasaray SK mocht voor de achtste keer in zijn bestaan de beker omhoog houden en de topscorer had de Turkse nationaliteit. Kortom: alles was weer bij het oude.

Omdat de competitie volgend jaar uit 19 deelnemers zal bestaan, waren er maar twee degradanten: Antalyaspor en Boluspor. Van de drie gepromoveerde clubs - Eskişehirspor, Altay SK en Malatyaspor - die zich alle drie wisten te handhaven in de Süper Lig, was alleen Malatyaspor een echte nieuweling.

Kaart

Eindstand 1984/85

VJ = Vorig jaar; Wed = Wedstrijden gespeeld; W = Winst; G = Gelijk; V = Verlies; + = Doelpunten voor; - = Doelpunten tegen; Saldo = Doelsaldo; Ptn = Punten

Resultaten 1984/85

Degradanten en promovendi 
De promovendi die dit seizoen in de Süper Lig uitkwamen:
 Eskişehirspor (kampioen A Grubu 1. Lig 1983/84)
 Altay SK (kampioen B Grubu 1. Lig 1983/84)
 Malatyaspor (kampioen C Grubu 1. Lig 1983/84)
De degradanten van vorig seizoen in de Süper Lig:
 Adana Demirspor (nummer 16 Süper Lig 1983/84)
 Adanaspor (nummer 17 Süper Lig 1983/84)
 Fatih Karagümrük SK (nummer 18 Süper Lig 1983/84)

Topscorers 1984/85

Externe links
 Statistieken Turks voetbal op de officiële site van de TFF
 Statistieken Turks voetbal op de site mackolik.com
 Statistieken Turks voetbal op de site van de RSSSF
 Statistieken Turks voetbal op de site van Erdinç Sivritepe

Turkse voetbalcompetitie
Competitievoetbal 1984/85